Alain Bedouet, journaliste français de radio
 Arnaud Bedouët, comédien, metteur en scène, dramaturge et réalisateur français né le .
 Éric Bedouet (1954-), ancien footballeur professionnel français